Гудев — фамилия.

Известные носители:
 
 Гудев, Петр (1862—1932) — болгарский политик, премьер-министр (1907—1908).